De Aziatische Indoorspelen van 2009 waren de derde editie van de Aziatische Indoorspelen. Het gastland van het evenement was Vietnam. De spelen werden gehouden van 30 oktober tot en met 8 november in diverse Vietnamese steden. Er werd gestreden in 23 takken van sport door sporters uit 45 landen en gebieden. De sport jiujitsu was een demonstratiesport.

De spelen worden georganiseerd onder auspiciën van het Vietnamees, Aziatisch en het Internationaal Olympisch Comité.

Sporten 
Tijdens de derde spelen werd er gestreden in 23 takken van sport.

 Aerobics
 Atletiek
 Boogschieten
 Biljart
 Bowlen
 Chinees schaken
 Danssport
 Electronic Sport
 Jianzi
 Jiujitsu
 Kabaddi
 Kickboksen
 Kurash
 Draken- en Leeuwendans
 Pencak silat
 Petanque
 Schaken
 Sepak Takraw
 Thaiboksen
 Vinzwemmen
 Vovinam
 Zaalvoetbal
 Zwemmen (Korte baan)

Medaillespiegel

Externe link 
   Officiële homepage